TIK steht als Abkürzung für:

 Tinker Air Force Base, US-Luftwaffenbasis in Oklahoma City (IATA-Code)
 TIK (Band), ukrainische Folk-Rock-Band (Тверезість і культура)

Schreibweise TiK:
 Thalia in der Kunsthalle, ehemalige Spielstätte in Hamburg, siehe Thalia Theater (Hamburg)

 Theater im Keller (Berlin), ein Theater in Berlin
 Theater im Keller (Graz), ein Theater in Graz
 Theater im Keller (München), ein Theater in München
 Theater im Kulissenhaus, ein Theater in Baden-Baden
 Theater in der Kreide, ein Theater in München
 Theater in Kempten, siehe Stadttheater Kempten

Schreibweise tik:
 Theater im Keller (Bonn), ein Amateurtheater in Bonn
 ISO-Code der westafrikanischen Sprache Tikar

Siehe auch:
 TIC
 Tick
 Tikk

Abkürzung